

Patronyme 
 Ella Kweku, mannequin, actrice et chanteuse espagnole.

Prénom 
 Kweku Collins, rappeur américain.
 Kweku Adoboli, trader Britannique.